Elisabeth von Brandenburg ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von Brandenburg (1206–1231), Landgräfin von Thüringen
 Elisabeth von Brandenburg (1403–1449), Herzogin von Liegnitz und von Teschen
 Elisabeth von Brandenburg (1425–1465), Herzogin von Pommern
 Elisabeth von Brandenburg (1451–1524), Herzogin von Württemberg
 Elisabeth von Brandenburg (1474–1507), Gräfin von Henneberg
 Elisabeth von Brandenburg-Ansbach-Kulmbach (1494–1518), Markgräfin von Baden
 Elisabeth von Brandenburg (1510–1558), Herzogin von Braunschweig-Lüneburg und Gräfin zu Henneberg
 Elisabeth von Brandenburg-Küstrin (1540–1578), Markgräfin von Brandenburg-Ansbach-Kulmbach
 Elisabeth Sophie von Brandenburg (1589–1629), Fürstin von Radziwiłł und Herzogin von Sachsen-Lauenburg
 Elisabeth Sophie von Brandenburg (1674–1748), Herzogin von Kurland, Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth und Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Elisabeth Friederike Sophie von Brandenburg-Bayreuth (1732–1780), Prinzessin von Brandenburgh-Bayreuth und Herzogin von Württemberg
 Elisabeth von Bayern (1383–1442), Prinzessin von Bayern, durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Elisabeth von Dänemark, Norwegen und Schweden (1485–1555), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Elisabeth von Anhalt (1563–1607), Prinzessin von Anhalt, durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Elisabeth Magdalene von Brandenburg (1537–1595), Markgräfin von Brandenburg und durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
 Elisabeth Charlotte von der Pfalz (1597–1660), durch Heirat Herzogin in Preußen und Kurfürstin von Brandenburg

Als weiterer Vorname:
 Sophie Elisabeth von Brandenburg (1616–1650), Herzogin von Sachsen-Altenburg
 Anna Elisabeth Luise von Brandenburg-Schwedt (1738–1820), Prinzessin von Preußen